Richard Alston (1941) – politico australiano
 Richard Alston (1948) – coreografo britannico
 Richard Alston (1980) – giocatore di football americano statunitense